

Anno 
 861 o 861 a.C.

Codici 
 861 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Barão Geraldo, nello stato brasiliano di San Paolo

Matematica 
 861 – numero